Турнир BNP Paribas Masters 2008 года в мужском одиночном разряде проводится в 37-й раз. В основной сетке турнира 48 участников, восемь из которых проходят по результатам квалификации, и ещё трое получили специальное приглашение от организаторов.

Действующий чемпион турнира — Давид Налбандян — защищал свой титул и проиграл в финале.

Посев 
Все посеянные участники начинают турнир со второго круга.

  Рафаэль Надаль (Четвертьфинал, снятие с турнира)
  Роджер Федерер (Четвертьфинал, отказ)
  Новак Джокович (Третий раунд)
  Энди Маррей (Четвертьфинал)
  Давид Феррер (Второй раунд)
  Николай Давыденко (Полуфинал)
  Энди Роддик (Четвертьфинал)
  Давид Налбандян (Финал)

<li>  Хуан Мартин дель Потро (Третий раунд)
<li>  Жиль Симон (Третий раунд)
<li>  Джеймс Блейк (Полуфинал)
<li>  Станислас Вавринка (Второй раунд)
<li>  Жо-Вильфрид Тсонга (Титул)
<li>  Ришар Гаске (Отказ)
<li>  Фернандо Вердаско (Третий раунд)
<li>  Гаэль Монфис (Третий раунд)

Сетка турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

BNP Paribas Masters 2008